Славковица је насеље у Србији у општини Љиг у Колубарском округу. Према попису из 2011. било је 575 становника. У њему се налазе рушевине средњовековног манастира тзв. Црквина, које се данас налазе под заштитом Републике Србије, као споменик културе од великог значаја. У селу се налази и Црква у Славковици.

Демографија 
У насељу Славковица живи 630 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 46,8 година (46,7 код мушкараца и 46,8 код жена). У насељу има 266 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,79.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Мистерија три саркофага, С. Ћирић, Политика, 2. јун 2018.

Насељена места у Љигу
Насељена места у Колубарском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији